Niemcy:
 Edemissen – dzielnica miasta Einbeck
 Edemissen – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Peine